MAM steht für:
 Media Asset Management, Verwaltung von multimedialen Inhalten, siehe Digital Asset Management
 Medizinische Akademie Magdeburg, eine ehemalige Medizinische Hochschule
 March Against Monsanto, eine weltweite, regelmäßige Demo gegen Gentechnik und Saatgutmonopole
 Methylazoxymethanol
 Miami Art Museum, siehe Pérez Art Museum Miami
 Milwaukee Art Museum
 Mori Art Museum, siehe Mori-Kunstmuseum
 Museo de Arte Moderno (spanisch), mehrere Museen
 Museu de Arte Moderna (portugiesisch), mehrere Museen
 MAM Babyartikel in Wien
 Mitochondrien-assoziierte ER-Membran, ein spezieller Bereich am endoplasmatischen Retikulum (ER), siehe Mitochondrion#Mitochondrien-assoziierte ER-Membran (MAM)

Mam steht für:
 Mam (Ethnie), ein Maya-Volk in Mittelamerika
 Mam-Sprache, die Sprache der Mam

Mam ist der Familienname folgender Personen:
 Somaly Mam (* 1970), kambodschanische Aktivistin

MaM steht für:
 Männer am Meer, Schweizer Musikgruppe

mam steht für:
 Mam-Sprache (ISO-639-3-Code)
 Myriameter, entsprechend 104 Meter oder 10 Kilometer, siehe Myria

Abkürzung